Pensky ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Pensky, deutscher Mechaniker
 Heinz Pensky (1921–2009), deutscher Kriminalbeamter, Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Penski